:

 Big City Blues, film américain de Mervyn LeRoy sorti en 1932
 , film américain de Clive Fleury avec Burt Reynolds